

Комунари — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.

 Комунари — колишнє село у Білопільському районі Сумської області

Комунари — село в Варненській області Болгарії.